Harlan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Harlan Township (Fayette County, Iowa) 
 Harlan Township (Page County, Iowa) 
 Harlan Township (Decatur County, Kansas)
 Harlan Township (Smith County, Kansas)
 Harlan Township (Ohio)